Cheirocerus är ett släkte av fiskar. Cheirocerus ingår i familjen Pimelodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Cheirocerus